Spojení písmen B a Y může mít různé významy:

BY 
 BY – kód ISO 3166-2 pro Bělorusko
 BS-BY – kód ISO 3166-2 pro Berry Islands
 bývalá SPZ okresu Bratislava-vidiek
 SPZ okresu Bytča

.by 
 .by – internetová doména nejvyššího řádu pro Bělorusko